Fronesis (av grekiska φρόνησις) kan syfta på:

 Fronesis (retorik) – ett begrepp inom retoriken
 Fronesis (vetenskapsteori) – ett begrepp inom vetenskapsteori
 Fronesis (tidskrift) – en svensk vänsterorienterad samhällsteoretisk tidskrift